Licnodamaeus är ett släkte av kvalster. Licnodamaeus ingår i familjen Licnodamaeidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Licnodamaeus